Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1995 war die 22. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie wurde vom 10. bis 25. November 1995 im Jury’s Hotel in Bristol ausgetragen. Nach 1985 fand sie zum zweiten Mal in England statt.

Weltmeister wurde der Thailänder Sakchai Sim-Ngam durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen den Engländer David Lilley. Titelverteidiger Mohammed Yousuf schied im Achtelfinale gegen Tim English aus.

Modus 
Die 87 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 1995 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1995 bei CueTracker
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1995 bei snooker.org

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Bristol